Gerow ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Gerow (* 1945), bulgarischer Fußballspieler
 Leonard T. Gerow (1888–1972), US-amerikanischer General
 Najden Gerow (1823–1900), bulgarischer Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Pädagoge und Autor